IKAM steht für

 Initiative Arzneimittel für Kinder
 Internationale Koordination anthroposophische Medizin
  Institut für Konstruktion und Angewandten Maschinenbau der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

 Catherine Ikam (* 1948), französische Künstlerin
 Īkam Shet', vorgeblich ein Fluss in Äthiopien

Abkürzung